Domazet ist der Familienname folgender Personen:

 Anto Domazet (* 1947), bosnischer Ökonom und Politiker (SDP)
 Dragan Domazet (* 1947), serbischer Ingenieurwissenschaftler und Politiker (DS)
 Željko Domazet (* 1954), kroatischer Ingenieurwissenschaftler

 Davor Domazet-Lošo (* 1948), kroatischer Admiral
 Tomislav Domazet-Lošo (* 1974), kroatischer Genetiker, Sohn von Davor Domazet-Lošo